Vegavat (Sanskrit  „schnell“) ist in der indischen Mythologie:

 Vegavat (Sohn von Krishna)
 Vegavat (Danava), Asura, von Samba, dem Sohn Krishnas, getötet